Лев Ште́йнберг:
 Штейнберг, Лев Исаакович (более известный как Лео Штейнберг; 1920—2011) — американский искусствовед, художественный критик и историк искусства.
 Штейнберг, Лев Петрович (1870—1945) — советский дирижёр и композитор.